Елі Візель - єврейський, французький та американський письменник, журналіст, громадський діяч. Лауреат Нобелівської премії миру
 БМД «Візель» - основна базова бойова броньована машина повітряно-десантних військ Німеччини